Стояние:

 Стояние — кажущееся прекращение видимого движения небесного тела на фоне звёзд наблюдаемое с Земли.
 Стояние — поза стоя; также действие по значению глагола «стоять» — находиться на ногах, но не передвигаться (о человеке или животном).

Примечания